Појам Рочестер може да се односи на:
Рочестер (Њујорк), град у САД у држави Њујорк
Рочестер (Минесота), град у САД у држави Минесота
Рочестер (Мичиген), град у САД у држави Мичиген
Рочестер (Пенсилванија), град у САД у држави Пенсилванија
Рочестер (Тексас), град у САД у држави Тексас
Рочестер (Њу Хемпшир), град је у америчкој савезној држави Њу Хемпшир
Рочестер (Ајова), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Ајова
Рочестер (Вашингтон), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Вашингтон
Рочестер (Вермонт), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Вермонт
Рочестер (Висконсин), град је у америчкој савезној држави Висконсин
Рочестер (Илиноис), град је у америчкој савезној држави Илиноис
Рочестер (Индијана), град је у америчкој савезној држави Индијана
Рочестер (Кентаки), град је у америчкој савезној држави Кентаки
Рочестер (Охајо), град је у америчкој савезној држави Охајо
Рочестер Хилс (Мичиген), град је у америчкој савезној држави Мичиген